Ypsiloneule steht für:

 Ypsiloneule (Agrotis ipsilon), eine Schmetterlingsart

Siehe auch:

 Gammaeule, eine Schmetterlingsart
 Weiden-Pappel-Rindeneule (Parastichtis ypsillon mit ll), eine Schmetterlingsart